Тартифлет (французское произношение: [taʁtiˈflɛt]) — блюдо из Савойи во Французских Альпах и из долины Аоста. Его готовят с картофелем, сыром реблошон, беконом и луком. Также можно добавить немного белого вина.

Слово тартифлетт, вероятно, происходит от арпитанского слова, обозначающего картофель (тартифля), или от савойских тартифлей, термин, также встречающийся в провансальском и галло-итальянском языках. Этот современный рецепт был вдохновлен традиционным блюдом под названием пела: запеканка, приготовленная на сковороде с длинной ручкой, называемой пелагией (лопаткой).

Часто подаваемый в качестве апре-ски, тартифлет передает образ альпийской аутентичности и праздничности.

Примечания 

Блюда из картофеля
Французская кухня